Зоран Ђуровић може бити:

 Зоран Ђуровић (књижевник), књижевник и новинар.
 Зоран Ђуровић (сликар), сликар и теолог.